Istarski demokratski sabor
 Istarska demokratska stranka
 Intrusion Detection System